Ефим Иванович Духа́нин (1905—1976) — машинист врубовой машины шахты «Имени ОГПУ» комбината «Ростовуголь».

Биография 
Родился 3 января 1905 года в селе Архангельское (ныне Аннинский район, Воронежская область).

В 1921 году приехал на Несветайские рудники (ныне — Новошахтинск). Шахтерская биография начиналась с работы дверовым, коногоном, саночником. Когда на  прибыла первая врубовая машина, стал работать помощником врубмашиниста, а затем врубмашинистом.

В 1930 году была введена в эксплуатацию одна из крупнейших в те годы шахта имени ОГПУ (будущая имени Ленина). Духанин перешел работать на новую шахту, и здесь во всю ширь развернулись творческие способности рабочего-новатора. Он одним из первых последовал примеру А. Г. Стаханова и добился высокой производительности труда. 12 сентября 1935 года он за 7 часов работы зарубил лаву длиной  что составило более пяти сменных норм. К своей работе подошел творчески: по предложенному им чертежу в механическом цехе изготовили «бар» — режущую часть врубовой машины, с помощью которого он добился рекордной выработки.

К концу второй пятилетки Духанин добывал до 5 тысяч тонн угля в месяц (при первоначальной производительности 2,5-3 тысяч тонн), а в третьей достиг рубежа 6 тысяч тонн. Его высшим довоенным достижением была добыча 12 тысяч тонн угля в месяц. На базе бригады Е. И. Духанина была создана стахановская школа.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Южном, Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Летом 1945 года был демобилизован. Вернулся на родную шахту и с энтузиазмом принялся за восстановление. В 1947 году на страницах областной газеты «Молот» вызвал шахтеров на социалистическое соревнование за достижение довоенного уровня производительности труда. Его бригада за неделю выполнила месячную норму, а на шахтах шахтоуправления перешли на довоенный уровень добычи угля.

Испытывал и внедрял новую технику и одним из первых добивался её эффективного использования. Проводил испытание и внедрение машин: врубовой МВ-60 и врубово-погрузочной ВПМ-1. Довел производительность своей машины до 14 тысяч тонн в месяц, добывал уголь в счет 10-й годовой нормы. Со временем за месяц он стал добывать почти 20 тысяч тонн угля. В 50-е годы Духанин вновь выступил зачинателем социалистического соревнования машинистов врубово-погрузочных машин.

Избирался депутатом ВС СССР 3—4 созывов (1950—1958). Много сделал для улучшения работы транспорта, для строительства жилья и школ в шахтерских поселках. В 1973 году обком КПСС, облисполком, облсовпроф и обком ВЛКСМ учредили переходящий приз имени Героя Социалистического Труда Ефима Ивановича Духанина для победителя областного социалистического соревнования среди коллективов добычных бригад.

Жил на хуторе Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области.

Скончался 27 августа 1976 года.

Память 
Одна из улиц города Новошахтинска названа его именем.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (28 августа 1948 года) — за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строительства угольных шахт и внедрение передовых методов работы, обеспечивающих значительный рост производительности труда
 три ордена Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 медали
 знак «Шахтёрская слава» I степени.
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за коренные усовершенствования методов добычи угля на шахтах и организацию работ в лавах по графику 1 цикл в сутки

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ.
 Герои Труда Дона : к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» : биобиблиографический справочник / М-во культуры Рост. обл., Дон. гос. публ. б-ка. ; [сост.: Н. Н. Зайцева, О. Б. Керасир, Л. К. Петросян ; ред. М. Б. Мартиросова ; авт. предисл. В. П. Трут]. Ростов н/Д, 2008.
 Рассказ врубмашиниста Ефима Духанина // Труд. 1946. 19 дек. С. 1.
 В счет 1951 года // Молот. 1948. 29 авг. С. 3.
 Осваиваем новую технику // Молот. 1949. 15 янв. С. 3.
 Мое обязательство - 20 тысяч тонн угля! : Рассказ депутата Верховного Совета СССР, Героя Социалистического труда врубмашиниста комитета Ростовуголь Е. И. Духанина // В помощь профсоюзному активу. 1950. № 8. С. 8-11.
 Четверть века у врубовой машины / Е. И. Духанин. 2-е доп. изд. М., 1951. 188 с.
 На всю жизнь / Е. И. Духанин // Молот. Ростов н/Д, 1950. 1 янв. С. 2.
 Дорогой славы / В. Жак. Ростов н/Д, 1947. 32 с.
 О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам угольной промышленности и строительства угольных шахт : Указ Президиума Верховного Совета СССР [28 авг. 1948 г.] // Ведомости Верховного Совета СССР. 1948. 7 сент. С. 1; Молот. Ростов н/Д, 1948. 1 сент. С. 2.
 Почин Ефима Духанина // Молот. Ростов н/Д, 1949. 26 марта. С. 1.
 Ефим Иванович Духанин // Шахтеры Герои Социалистического Труда / М-во угольной промышленности ; [отв. ред. Г. И. Иваненко]. М., 1949. С. 71–73.
 Светлая жизнь / Б. А. Борисов. Ростов н/Д : Кн. изд-во, 1950. 44 с. : ил.
 Ефим Иванович Духанин : кандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР по 263-му Шахтинскому избирательному округу // Молот. Ростов н/Д, 1950. 1 марта. С. 3.
 Шахтерайоноватор / П. Бондаренко // Комсомольская правда. 1950. 7 марта. С. 3.
 Ефим Иванович Духанин : кандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР по 263 Шахтинскому избирательному округу // Блокнот агитатора. Ростов н/Д, 1950. № 4. С. 59–62.
 Герой Социалистического Труда // Молот. Ростов н/Д, 1950. 11 марта. С. 3.
 Почетный шахтер Ефим Иванович Духанин // Шахтерская летопись : из истории шахты имени Ленина / Л. В. Карасев. Ростов н/Д, 1960. С. 106 122.
 Врубмашинист Алексей Духанин подрубил 2.145.000 тонн угля / Ю. Подгаевский // Знамя шахтера. Новошахтинск, 1963. 14 июля. С. 1.
 Продолжайте наше дело / С. Ляпин // Комсомолец. Ростов н/Д, 1975. 9 окт. С. 3.
 Ефим Иванович Духанин: [некролог] // Молот. Ростов н/Д, 1976. 29 авг. С. 3.
 Знатный шахтер / Е. В. Ляхова // Люди земли донской : очерки. Ростов н/Д, 1983. С. 141–144.
 Эстафета стахановского подвига // Молот. Ростов н/Д, 1985. 31 авг. С. 2.
 Тарико Н. К юбилею знаменитого шахтера // Знамя шахтера. Новошахтинск, 2000. 6 янв. С. 1.

Ссылки 
 Духанин Ефим Иванович // Герои Труда Дона / Донская гос. публичная библиотека. — Ростов-н/Д, 2008—2014.
 Новошахтинцы — Герои Социалистического Труда

Стахановцы
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС